Сре́тенка () — назва низки населених пунктів і місцевостей у Росії, Киргизії та Казахстані, пов'язана зі святом Стрітення ():

Сретенка — село в Щербактинському районі Павлодарської області, скасоване в 2017 р.

Сретенка — село в Московському районі Чуйської області.

Сретенка — вулиця в Москві.
Села
 Сретенка — село в Серишевському районі Амурської області.
 Сретенка — присілок в Безенчуцькому районі Самарської області.
 Сретенка — присілок в Пічаєвському районі Тамбовської області.
 Сретенка — присілок в Єфремовському районі Тульської області.
 Сретенка — назва села Стрітенка в Дальнєрєчинському районі Приморського краю до 2006 року.

Див. також 
 Стрітенка
 Стрітинка